Grauman ist der Familienname folgender Personen:

 Kristen Grauman (* 1979), US-amerikanische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Sid Grauman (1879–1950), US-amerikanischer Unternehmer und Filmschauspieler
 Walter Grauman (1922–2015), US-amerikanischer Regisseur und Produzent

Siehe auch:

 Grauman’s Chinese Theatre
 Grauman’s Egyptian Theatre
 Graumann